Leptines de Siracusa, militar siracusà.
 Leptines de Siracusa, militar i polític siracusà 
 Leptines de Siracusa, notable ciutadà de Siracusa